

Termin -{IMP}- ima više značenja.
 procesori interfejsnih poruka
 -{IMP}- je oznaka za integralni membranski protein.
 -{IMP}- je nukleotid inozin-monofosfat.
 Институт Михајло Пупин

Скраћенице